Билл Мастертон мемориал трофи (Bill Masterton Memorial Trophy) — награда, ежегодно вручаемая хоккеисту Национальной хоккейной лиги (НХЛ), проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

Трофей, учрежденный Ассоциацией журналистов в 1968 году, назван в честь Уильяма Джона Мастертона, выступавшего за клуб «Миннесота Норт Старз» и скончавшегося 15 января 1968 года в возрасте 29 лет вследствие тяжёлой черепно-мозговой травмы, полученной во время матча 13 января.

Вместе с призом победитель опроса журналистов получает чек на 2,5 тыс. долларов, который от его имени направляется в Благотворительный фонд Билла Мастертона в Блумингтоне, штат Миннесота.

Победители

Ссылки 
Bill Masterton Memorial Trophy

Награды НХЛ